Echipa națională de fotbal a Ungariei este alcătuită și organizată de Federația Maghiară de Fotbal (în ). A ajuns de două ori până în finala Campionatului Mondial de Fotbal, în anii 1938 și 1954.
Succesele obținute în anii '50 i-au adus denumirea de Echipa de Aur a Ungariei.

Palmares
 Campionatul Mondial de Fotbal

 Campionatul European de Fotbal

Jucători
Următorii jucători au fost chemați la meciurile împotriva lui Uruguay și Țara Galilor din 15 și 19 noiembrie 2019, respectiv.

Convocări recente
Următorii jucători au fost selectați de Ungaria în ultimele 12 luni.

INJ Jucător accidentat.
PRE Echipa preliminară.
RET Retras din fotbalul internațional.
SUS Suspendat pentr următorul meci.

Rezultate recente

2012

2013

Statistici all-time

Note

Legături externe 
  Federația Maghiară de Fotbal
  /  /  /  Statistici, istorie
  /  /  /  Ferenc Puskas Stadium

Ungaria
Fotbal în Ungaria